Sarasin est une autre orthographe pour ,  et .

Toponyme 

 Castel-Sarrazin, commune française, située dans le département du Tarn et Garonne.

Pseudonyme 

 Sarrazin, ou Sarrasin, trouvère anglo-normand du  auteur du Roman du Hem (1278), de quatre mille cinq cents vers octosyllabiques (dernier des romans du célèbre cycle de la Table ronde).

Patronyme 

 Albertine Sarrazin (1937-1967), écrivain français ;
 Cyprien Sarrazin (né en 1994), skieur alpin français ;
 Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur français du  ; 
 Guy Marcel Sarrazin (1933-2001), acteur et fantaisiste français
 Maurice Sarrazin (né en 1925), comédien, metteur en scène, directeur de théâtre et professeur d'art dramatique français ;
 Michael Sarrazin (1960-2011), acteur canadien ;
 Michel Sarrazin (1659-1734), scientifique québécois du  ;
 Philibert Sarrazin, médecin lyonnais du  ;
 Pierre Sarrazin (1854-1931), médecin, homme politique, député-maire de Sarlat-la-Canéda ;
 Pierre Sarrazin (1689-1763), acteur de théâtre français,  de la Comédie-Française ;
 Rémy Sarrazin (né en 1959), musicien et artiste français ;
 Stéphane Sarrazin (né en 1975), pilote automobile français ;
 Thilo Sarrazin (né en 1945), personnalité politique socialiste (SPD), économiste et banquier allemand.

Autre 
 Prix Michel-Sarrazin, un prix scientifique au Canada, nommé d'après le scientifique québécois. du  (voir ci-dessus).

Patronyme français